Ремо — американский производитель барабанных пластиков (мембран) и некоторых барабанных принадлежностей. Расположен в г. Санта Кларита, штат Калифорния. Входит в число ведущих производителей пластиков наряду с Aquarian и Evans.

История 
Основатель компании — барабанщик Ремо Белли — в 1950-е — 60-е годы много экспериментировал с материалами для производства пластиковых мембран. На протяжении 1960-х годов пластики «Ремо» постепенно получили признание как у джазменов, так и у рокеров. Первоначально пластики были белыми и непрозрачными, позже появились прозрачные, двуслойные и другие модификации.

Серии выпускаемых пластиков 
Типы пластиков «Remo» включают гладкие (Clear, Hazy, White и Ebony), с напылением (Weatherking), структурные (Renaissance), многослойные (Fiberskyn 3, CS, Pinstripe, Mondo) и тканные (Falams).

 Ambassador / Vintage A / Ambassador X
 Diplomat
 Controlled Sound / Controlled Sound X
 Emperor / Emperor X / Vintage Emperor
 Smooth White
 Ebony
 Pinstripe
 Suede / Black Suede
 Powerstroke 3 / Powerstroke 4
 Powersonic
 Powerstroke X
 Powerstroke Pro

Музыканты, представляющие Ремо 
Ниже приведён неполный список эндорсеров.
 Эдди Фишер
 Трэвис Баркер
 Картер Бьюфорд
 Тейлор Хокинс
 Шеннон Лето
 Рэй Лузье
 Чад Смит
 Ларс Ульрих
 Дэниел Адэр
 Томми Олдридж
 Рик Аллен
 Фрэнк Бёрд
 Майк Бордин
 Пол Бостаф
 Роб Бурдон
 Стив Смит
 Иэн Пейс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители ударных музыкальных инструментов
Санта-Кларита